Ansdeno kan syfta på:

Haiti 

 Ansdeno (arrondissement), Grand'Anse, 
 Ansdeno (kommun), Grand'Anse,